Žonta je lahko:
 Žonta, priimek v Sloveniji
 žónta, iz tropin narejeno vino